Evropsko prvenstvo v rokometu 2016 je bilo 12. prvenstvo v rokometu, ki je prvič potekalo na Poljskem med 15. in 31. januarjem 2016. 

Za gostitelja prvenstva sta se poleg Poljske borili še Hrvaška in Norveška. Poljska je bila izbrana za gostitelja prvenstva na Kongresu Evropske rokometne federacije (EHF) v Monaku 23. junija 2012 z 58% glasov. 

Nemčija je osvojila svoj 2. naslov prvaka, ko je v finalu z 24–17 premagala Španijo. Hrvaška je v tekmi za bron s 31–24 premagala Norveško.

Prizorišča

Kvalifikacije
Šestnajst ekip je sodelovalo na turnirju. Poljska kot gostiteljica je bila na prvenstvo uvrščena neposredno. Ostalih 15 ekip pa se je moralo na prvenstvo prebiti skozi kvalifikacije.

Kvalificirane ekipe

Žreb
Žreb je potekal 19. junija 2015, ob 14:30 uri v ICE Congress Centre v Krakowu, na Poljskem.

Sodniki
12 sodniških parov je bilo izbranih 30. septembra 2015.

Predtekmovanje

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi del

Skupina I

Skupina II

Izločilni del

Polfinale

Tekma za sedmo mesto

Tekma za peto mesto

Tekma za tretje mesto

Finale

Končne uvrstitve

Statistika

Ekipa prvenstva in ostale nagrade
Ekipa prvenstva in ostale nagrade so bile objavljene 31. januarja 2016.

Najboljši strelci

Vir: handball.sportsresult.com

Najboljši vratarji

Vir: handball.sportsresults.com

Viri 
Vsi viri so v tujem jeziku.

Zunanje povezave
Uradna stran 

2016 v športu
2016
Športne prireditve na Poljskem
Šport v Gdansku
Šport v Katovicah
Šport v Krakovu
Šport v Vroclavu